Chad Painchaud (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les IceDogs de Mississauga dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2004 dans la Ligue nationale de hockey par les Thrashers d'Atlanta en , en . Il passe professionnel avec les Gladiators de Gwinnett dans l'ECHL en 2006.

Transaction en Carrière 
Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim avec Mathieu Schneider et Brad Larsen aux Thrashers d'Atlanta en retour de Ken Klee.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || IceDogs de Mississauga || LHO ||68 ||17 ||25 ||42 ||25 ||24 ||4 ||6 ||10 ||23
|-
|2004-2005 || IceDogs de Mississauga || LHO ||8 ||3 ||3 ||6 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Sting de Sarnia || LHO ||49 ||18 ||17 ||35 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Sting de Sarnia || LHO ||49 ||31 ||34 ||65 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||72 ||22 ||32 ||54 ||71 ||4 ||0 ||5 ||5 ||4 
|-
|2007-2008 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||10 ||8 ||5 ||13 ||17 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-  
|2007-2008 || Wolves de Chicago || LAH ||22 ||1 ||2 ||3 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Condors de Bakersfield || ECHL ||57 ||20 ||44 ||64 ||46 ||7 ||2 ||8 ||10 ||23
|- 
|2008-2009 || Chops de l'Iowa || LAH ||16 ||3 ||3 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 65|| 30|| 38|| 68|| 65|| 5|| 5|| 0|| 5|| 0
|-
|2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 56|| 27|| 22|| 49|| 37|| 12|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
|2011-2012 || Royals de Reading || ECHL || 19|| 2|| 13|| 15|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Express de Chicago || ECHL || 27|| 11|| 11|| 22|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Thunder de Wichita || LCH || 46|| 20|| 36|| 56|| 29|| 15|| 4|| 9|| 13|| 12
|-
|2013-2014 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 21|| 9|| 16|| 25|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 7|| 1|| 0|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Beast de Brampton || ECHL || 52 || 26 || 28 || 54 || 45 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Attaquant de hockey sur glace